GMC Terrain (Bliski Wschód) – średniej wielkości SUV produkowany na rynek bliskowschodni w latach 2008 – 2010.
 GMC Terrain (Ameryka Północna) – średniej wielkości SUV produkowany na rynek północnoamerykański od 2009 roku.